Moorleiche von Lindow bezeichnet folgende menschliche Moorleichen aus dem englischen Lindow Moss in der Nähe von Mobberly in der englischen Grafschaft Cheshire: 
 Moorleiche von Lindow I (auch Frau von Lindow), dem am 13. Mai 1983 gefundenen Schädel einer erwachsenen Frau.
 Lindow-Mann (auch Lindow II), gefunden am 1. August 1984 ist Englands besterhaltene und bekannteste Moorleiche.
 Moorleiche von Lindow III wurde am 6. Februar 1987 gefunden. Von dem Förderband und aus dem Abraum der Torbabbaumaschine wurden etwa 70 gut erhaltene Teile des Rückens, einer Hand und eines Beines eines erwachsenen Mannes geborgen, der in den Zeitraum zwischen 30 und 225 nach Chr. datiert.
 Lindow IV, Gesäßteile, linkes Bein und rechter Oberschenkel eines erwachsenen Mannes, die vermutlich zum Lindow-Mann (Lindow II) gehören und am 14. Juni und 12. September 1988 gefunden wurden